O Grande Prémio do Rio de 2004 foi uma corrida de MotoGP.
Corrida: 4 de Julho de 2004
Número de voltas: 24
Distância:118.392 km

MotoGP

250 cc

125 cc

Ver também
Temporada de MotoGP de 2004

Ligações externas
Site oficial da prova

GPs de MotoGP de 2004